Bauhausschule steht für
Bauhaus, stilbildende historische Kunstschule in Weimar
Bauhausschule Cottbus, im Stil des Bauhauses errichtete Grundschule